Parkitect — это компьютерная игра в жанре симулятор строительства и управления, разработанная и изданная компанией Texel Raptor. После успешной кампании на Kickstarter и двухлетнего периода раннего бета- доступа, игра была выпущена 29 ноября 2018 года. Parkitect имитирует управление парком развлечений, аналогичное серии RollerCoaster Tycoon.

Игровой процесс 
Главной идеей игры является создание тематического  парка развлечений. Подобно серии игр RollerCoaster Tycoon, игрок должен строить аттракционы, управлять парком и радовать своих гостей. Игрок может нанять персонал для удовлетворения потребностей парка. Parkitect вводит несколько особенностей, которые отличают её от классической серии RollerCoaster Tycoon, включая здания для персонала, склады ресурсов и скрытые зоны только для персонала.  Кроме того, в игре введена система карт ветвления в режиме кампании.

Разработка 
В марте 2014 года началась разработка как попытка симулировать физику каботажного судна, прежде чем было принято решение превратить ее в полноценную игру-симулятор тематического парка. 1 июня 2014 года Себастьян Майер опубликовал снимок экрана еще не названной игры на Reddit. Компания Texel Raptor запустила Kickstarter игры 22 августа 2014 года под именем Parkitect. К сентябрю 2014 года кампания собрала более 63 730 долларов США. С тех пор Texel Raptor еженедельно публикует изображения и статистику развития игры. Texel Raptor выпустил предварительную альфа-версию для желающих сделал предварительный заказ и поддержать игру в сентябре 2015 года. В апреле 2016 года. Texel Raptor объявила, что Parkitect будет выпущена Steam как игра с ранним доступом 5 мая 2016 года. Игра полностью выйдет из раннего доступа 29 ноября 2018 года. 

В ноябре 2019 года Parkitect выпустила свое первое крупное расширение: Taste of Adventure . Расширение включает 10 уровней кампании, 2 темы (Candy and Adventure), 8 аттракционов и 4 магазина.

Критика 
Алекс Дональдсон из VG247 похвалил игру, заявив, что Parkitect связана «с первыми двумя  играми RollerCoaster Tycoon». Через два года после выпуска Parkitect в раннем доступе. Эллен МакГроуди из PC Gamer отметила, что игра «выросла из простого воссоздания симулятора изометрических американских горок в его эволюцию». Перед выпуском игры Мэтт Уэльс из Eurogamer написал, что в игре уже есть «процветающая» система моддинга.

Оценки

Примечания 

Компьютерные игры 2018 года
Компьютерные игры с ранним доступом
Инди-игры
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Linux
Игры на движке Unity